Rhynchosauria eram um grupo de répteis  diapsida do Triássico relacionadas com os arcossauros.

Descrição

Eles eram herbívoros e, às vezes abundante (em alguns locais são encontrados 40 a 60% dos espécimes coletados), com corpos atarracados e um bico poderoso. Sua característica mais marcante é a presença de um bico parecido com o de um papagaio em algumas espécies. Outras, por outro lado, não apresentavam bico.

As formas mais primitivas como Mesosuchus e Howesia tinham uma forma mais de lagarto, e tinham crânio bastante semelhante ao Younginia um antigo diapsida, exceto pelo bico e algumas outras funcionalidades.

Os mais avançados já tinham o crânio curto, largo e triângular, como o Hyperodapedon (= Scaphonyx), com uma região profunda do mordente, e os pré-maxilar estende para fora e para baixo para formar a parte superior bico. O crânio largo teria acomodado os músculos da mandíbula poderosa. Quando a mandíbula estava fechada, aperta-se firmemente na maxila (maxilar superior), como a lâmina de um canivete, isso permitia aos Rhynchosauria cortar vegetais resistentes.

Os dentes eram incomuns, os da maxila e palato formavam placas de dentes largos.

As patas traseiras estavam equipadas com enormes garras, presumivelmente para desenterrar raizes e tubérculos.

Como muitos animais dessa época tinham uma distribuição mundial, sendo encontrado em toda a Pangeia.

Estes animais abundantes, reduziram drasticamente sua população no final do Carniano no Triássico, talvez como resultado da extinção da flora Dicroidium, dos quais provavelmente se alimentavam.

Os fósseis foram encontrados no Brasil, Argentina, África e Estados Unidos. Este fato prova a existência da Pangeia. Foi um dos animais mais abundades no período Triássico, mas seu número reduziu muito no Jurássico e foram extintos no Cretáceo.

Em 1902 em Santa Maria, o Dr. Jango Fischer coletou o que seria o primeiro réptil terrestre fóssil da América do Sul, um Rhynchosauria batizado por Woodward com o nome de Scaphonyx fischeri, o nome genérico dado em alusão à escavação ungueal característica e o específico, em homenagem a Jango Fischer, o descobridor dos restos.

Classificação

Taxonomia

Filogenia

Cladograma baseado na montagem de Langer (2000):

Cladograma baseado na montagem de Hone e Benton (2008):

Cladograma baseado em Langer  (2010):

Ligações externas 
 
 

Répteis pré-históricos
Répteis do Mesozoico